

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Olchówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica 
 Olchówka – część wsi Librantowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Olchówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

Miejscowości na Ukrainie 

 Olchówka – wieś w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego,
 Olchówka – wieś w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankowskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Olchówka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Olchówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław
 Olchówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki
 Olchówka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo
 Olchówka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie
 Olchówka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie
 Olchówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 Olchówka – dawna gajówka w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Zobacz też 
 Olchowo